15-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 15-й меридиан восточной долготы
 15-й меридиан западной долготы

См. также 
 15-я параллель